Le mot avulsion (nom féminin) peut en français avoir plusieurs sens :

 En médecine l'avulsion est l'extraction d'une partie osseuse, par exemple l'extraction d'une dent 

 En géomorphologie et hydromorphologie, lavulsion désigne la force permettant à un cours d'eau de déplacer des substrats à partir des berges d'une berge à l'autre ou vers des îles. 

Homonymie